Соревнования во фристайле в мужском могуле на зимних Олимпийских играх 2014 прошли 10 февраля в экстрим-парке «Роза Хутор» с участием 29 спортсменов из 11 стран.

Золотую медаль завоевал Александр Билодо из Канады, победивший в этой дисциплине на второй Олимпиаде подряд и ставший первым в истории двукратным олимпийским чемпионом по фристайлу. Серебряным призёром стал его соотечественник, действующий чемпион мира Микаэль Кингсбери, а бронзу выиграл россиянин Александр Смышляев.

Медалисты

Соревнование

Квалификация 1 

Гильбо Кола (Франция) снялся с соревнований из-за травмы колена, полученной на тренировке за день до соревнования.

Квалификация 2

Финал 1

Финал 2

Финал 3

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте Игр